Karl Hagemann ist der Name folgender Personen:
* Karl Hagemann (Politiker, 1891) (1891–1972), deutscher Verlagsleiter und stellvertretender Minister für Kultur der DDR
 Karl Hagemann (Politiker, 1941) (1941–2019), deutscher Zahnarzt und Politiker
 Karl Hagemann (Autor) (* 1953), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Carl Hagemann